Брок може да се односи на:

 Брок (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Брок (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Брок (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Брок (Пољска), насељено место у Пољској
 Брок (острво), острво у канадском арктичком архипелагу

it:Brok